

Geografia 
 Bailly, antico comune francese dell'Aube, oggi unito a Chauffour-lès-Bailly
 Bailly, comune francese dell'Oise
 Bailly, antico comune francese della Yonne, oggi unito a Saint-Bris-le-Vineux
 Bailly, comune francese dell'Yvelines
 Bailly-aux-Forges, comune francese dell'Alta Marna
 Bailly-en-Rivière, comune francese della Senna Marittima
 Bailly-le-Franc, comune francese dell'Aube
 Bailly-Romainvilliers, comune francese della Senna e Marna
 Grandpuits-Bailly-Carrois, comune francese della Senna e Marna
 Marolles-lès-Bailly, comune francese del dipartimento dell'Aube

Persone 
 David Bailly, (1584-1657), pittore olandese
 Edmond Bailly (...–...), calciatore svizzero, di ruolo attaccante
 Emmanuel Bailly (1794-1861), religioso e giornalista francese, uno dei fondatori della Società San Vincenzo De Paoli
 Eric Bertrand Bailly (1994), calciatore ivoriano, di ruolo difensore
 Jean Sylvain Bailly (1736-1793), astronomo e sindaco di Parigi durante la Rivoluzione francese
 Logan Bailly (1985), calciatore belga, di ruolo portiere
 Nicolas Bailly (1659-1736), pittore e miniaturista francese, nonno di Jean Sylvain Bailly
 Sandrine Bailly (1979), biatleta francese